Buskskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Buskskär (Lemland, Åland), 
 Buskskär (Kökar, Åland), 
 Buskskär, Iniö, Åboland,

Se även
Buskskäret
Busskär

Robotskapade Finlandförgreningar